Achille Peretti – politico francese (1911-1983)
Achille Peretti – pittore, scultore e anarchico italiano (1857-1923)